Азалан има више значења:
 Азалан (Атемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азалан (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азалан (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Азалан (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Азалан (Азалан, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику